Stadskanaal (plaats), een plaats in de provincie Groningen
 Stadskanaal (gemeente), een gemeente in de provincie Groningen
 Stadskanaal (kanaal), een kanaal in de provincie Groningen
 Vliegveld Stadskanaal, een vliegveld voor ultralightvliegtuigen nabij Stadskanaal